Туна де Енмедио има више значења:

 Туна де Енмедио (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Туна де Енмедио (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику